Горе́лов (Горе́лова) — русская фамилия. Известные носители:

Горелов 
 
 Горелов, Анатолий Ефимович (1904—1991) — советский литературовед и литературный критик.
 Горелов, Андрей Николаевич (1962—2007) — кинооператор студии «Центрнаучфильм».
 Горелов, Борис Владимирович (род. 1932) — советский футболист и тренер.
 Горелов, Василий Павлович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Горелов, Гавриил Никитич (1880—1966) — русский советский художник.
 Горелов, Георгий Владимирович (1948—2016) — российский учёный, профессор, доктор технических наук.
 
 Горелов, Игнат Ефимович (1931—2013) — советский и российский историк, педагог, писатель.
 Горелов, Игорь Юрьевич (род. 1969) — советский и российский футболист, российский тренер.
 Горелов, Илья Наумович (1928—1999) — российский филолог.
 Горелов, Лев Николаевич (1922—2018) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Горелов, Михаил Анисимович (род. 1937) — советский и российский легкоатлет, тренер.
 Горелов, Николай Фёдорович (род. 1948) — советский велогонщик.
 Горелов, Павел Вартанович (род. 2003) — российский футболист.
 Горелов, Павел Геннадьевич (род. 1955) — советский и российский журналист.
 Горелов, Пётр Иванович (1919—1994) — полковник, лауреат Сталинской премии (1953).
 Горелов, Пётр Тимофеевич (1923—?) — гвардии красноармеец, Герой Советского Союза.
 Горелов, Ростислав Гаврилович (1916—2004) — советский и российский художник.

Горелова

См. также

Примечания